«Revenge is a Dish Best Served Three Times» () — одиннадцатая серия восемнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 
Симпсоны совершают семейную поездку под звуки своего нового радио. Богатый Техасец грубо обгоняет машину Симпсонов, и Гомер хочет отомстить ему за это. Члены семьи рассказывают ему три истории, чтобы удержать от мести.

«Граф Монте-Жирсто» («The Count of Monte Fatso») 
Первую историю рассказывает Мардж. Это пародия на «Графа Монте-Кристо». Во Франции XIX века живёт счастливая семья с двумя детьми (Мардж, Гомер, Барт и Лиза). Они богаты и счастливы, но в Мардж влюблен Мо, единственная собственность которого — дверь. Желая из зависти избавиться от Гомера, Мо обвиняет его в государственной измене, и с помощью улики — фальшивого письма, сажает Гомера в тюрьму замка Иф пожизненно. Мардж и Мо тем временем женятся и Гомер клянётся отомстить. Его сокамерник — мистер Бёрнс — помогает ему бежать и указывает путь к сокровищу. В результате Гомер возвращается домой через 5 лет после обвинения. Скрывая себя под вымышленным именем и маской, он приглашает горожан на званый обед и убивает своего соперника. Но его семья уже успела полюбить Мо, а у Мардж родились во втором браке тройняшки, и Гомер в её доме лишний.

Пока Мардж рассказывает, Гомер слушает радиостанцию «Ямайские ритмы» и пропускает эту историю.

«Месть ботаников» («Revenge of the Geeks») 
Лиза рассказывает историю о том, как отличники объединились и создали оружие для борьбы с хулиганами — перчатку «Сдачедаватель». Надеть её вызвался Милхаус Ван Хутен, но после выполнения основной задачи он начал мстить и своим друзьям за различные мелочи. Лиза в очередной раз отвергает его любовь и он собирается применить перчатку против неё, но понимает, что не может причинить ей боль, и бросает оружие. Его поднимает Нельсон Манц и издевается над Милхаусом, за месть хулиганам и за забывчивость (Милхаус забыл именно Нельсона).

Гомеру очень нравится конец этой истории, но её мораль он понимает по-своему.

«Бартмэн: Начало» («Bartman Begins») 
Это пародия на фильм Бэтмен: Начало. Мардж, Гомер и Барт в роли богатой семьи возвращаются домой из оперы. На них нападает бандит Змей, грабит и убивает родителей Барта. Мальчик клянётся отомстить. Ему на помощь приходит дедушка Эйб, который в молодости был супергероем по кличке «Малиновый какаду». После долгих тренировок Барт становится супергероем Бартмэном и отправляется на борьбу со злодеями. В конце концов он находит Змея и мстит.

Тем временем Гомер и Богатый Техасец забывают о прежних обидах: они, помирившись, лежат на капоте машины и смотрят в небо.

Интересные факты и отсылки к другим произведениям 
 Гомер утверждает, что это он стрелял в мистера Бёрнса, а потом свалил всё на Мэгги.
 В списке Милхауса, кому он хочет отомстить, значатся Скиннер, Джимбо, Керни, бабушка Милхауса Нэна, Уэнделл, Дольф, Шерри, Терри, Чак (блондин из класса Лизы), Бекки (блондинка с собранными в хвостик волосами в классе Лизы), Мартин, Ричард, парень по кличке База Данных, Род, Нельсон, Тодд, Вилли, Утер, Льюис, Ральф и Дженни.
 В библиотеке Спрингфилдской школы стоит картонная фигура Адольфа Гитлера, держащего в руках свою книгу «Моя борьба».
 Когда Барт возмущается своей незначительной ролью в истории Лизы, она отвечает ему цитатой Станиславского.
 В первой истории Барт и Лиза поют французскую детскую песенку «Frere Jacques».
 Серия посвящена персонажам, погибшим в «Звёздных войнах». Список в конце серии, перед титрами, включает в себя Дарта Вейдера, Дарта Мола, «К сожалению не Джар Джар Бинкса», всех, кто был на обеих Звёздах смерти во время их взрыва, Джанго Фетта, генерала Гривуса и некоторых других, но этот список неполон и неточен.
 Ленни и Карл в роли тюремных надзирателей говорят Гомеру, что неведение — худшая пытка после крысиного шлема, что является отсылкой к роману Джорджа Оруэлла «1984», главный персонаж которого, Уинстон Смит, боялся крыс.
 В третьей истории Барт бросает на могилу Гомера пончик.

Ссылки 

 
 «Revenge Is a Dish Best Served Three Times» на сайте The Simpsons.com

Серии «Симпсонов»